Сутьєска — річка в Босніїі Герцеговині
 Сутьєска — національний парк в Республці Сербській (Боснія і Герцеговина)
 Сутьєска — футбольний клуб з міста Нікшич
 Сутьєска — фільм 1973 року, присвячений битві на Сутьєсці.
 Підводні човни типу «Сутьєска» — тип підводних човнів ВМС Югославії 1960—1980 років
 П-811 «Сутьєска» — підводний човен однойменного типу. Перебував на службі протягом 1960—1987 років